Периодат натрия — неорганическое соединение, соль щелочного металла натрия и иодной кислоты с формулой NaIO, бесцветные кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидрат.

Получение 

 Электролиз иодата натрия в кислой среде:

 Реакция дигидроортопериодата натрия с азотной кислотой при комнатной температуре:

Физические свойства 

Периодат натрия образует бесцветные кристаллы тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/a, параметры ячейки a = 0,5322 нм, c = 1,193 нм, Z = 4.

Хорошо растворим в воде с частичным изменением аниона.

Образует кристаллогидрат состава NaIO•3HO.

Химические свойства 

 Безводную соль получают сушкой кристаллогидрата в вакууме:

 При нагревании на воздухе кристаллогидрат разлагается:

 Разлагается при нагревании:

 При охлаждении насыщенного водного раствора выпадает кристаллогидрат кислого тетрагидроортопериодата натрия:

 В водных растворах периодат-ион претерпевает обратимые изменения:

 Реагирует с горячей азотной кислотой с образованием ортоиодной кислоты:

 Реагирует с разбавленным гидроксидом натрия с образованием дигидроортопериодата натрия:

 Является сильным окислителем в кислой среде:

 Вступает в обменные реакции с нитратами других щелочных металлов:

 При спекании с оксидом натрия образует ортопериодат натрия:

Литература 
 
 
 

Натрия
Соединения натрия